Kamil Chanas (ur. 20 kwietnia 1985 we Wrocławiu) – polski koszykarz grający na pozycji rzucającego obrońcy, obecnie zawodnik II-ligowej drużyny Rycerze Rydzyna. 

Dziesięciokrotny reprezentant Polski seniorów w latach 2005–2010. Dwukrotny mistrz Polski, czterokrotny zdobywca pucharu Polski. Laureat nagrody Największy Postęp PLK z 2006.

Od czerwca 2015 zawodnik Śląska Wrocław, którego jest wychowankiem i w którym występował wcześniej do 2008.

28 stycznia 2006 w meczu ligowym z Polpharmą Starogard Gdański odniósł poważną kontuzję, w wyniku której do gry powrócił dopiero w kwietniu 2007. Od tego czasu w meczach koszykarskich występuje w specjalnej rękawiczce.

22 lipca 2016 został zawodnikiem BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. 24 lipca 2017 podpisał umowę z I-ligowym Jamalexem Polonią 1912 Leszno.

Jego postać można znaleźć w grze NBA 2K15.

Osiągnięcia 
Stan na 14 kwietnia 2022, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 Drużynowe
  Mistrz:
 Polski (2013, 2015) - Stelmet Zielona Góra
 Polski juniorów starszych (2004, 2005)
  3-krotny wicemistrz Polski (2004, 2010, 2014)
  4-krotny brązowy medalista Mistrzostw Polski (2007, 2008, 2012, 2017)
  4-krotny zdobywca pucharu Polski (2004, 2005, 2011, 2015)
 2-krotny finalista pucharu Polski (2008, 2012)
 Finalista superpucharu Polski (2013)
 Uczestnik rozgrywek:
 Euroligi (2013/14)
 Eurocup (2004/05, 2007/08, 2012–2015)

 Indywidualne
 Laureat nagrody – Największy Postęp PLK (2006)
 Uczestnik meczu gwiazd:
 PLK (2008, 2012)
 Polska vs gwiazdy PLK (2009)
 Zaliczony do:
 III składu PLK (2012)
 I składu I ligi (2018)
 MVP mistrzostw Polski juniorów starszych (2004, 2005)
 Lider I ligi w skuteczności rzutów za 3 punkty (2020 – 47,6%)

 Reprezentacja
 Brązowy medalista mistrzostw Europy U–20 dywizji B (2005)
 Uczestnik kwalifikacji do Eurobasketu (2011)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Profil eurobasket.com 
 Profil na slzkosz.pl  
 Profil na realgm.com 
  

Ludzie urodzeni we Wrocławiu
Polscy koszykarze
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Górnika Wałbrzych
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze Śląska Wrocław
Koszykarze Turowa Zgorzelec
Koszykarze Zastalu Zielona Góra
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Koszykarze Polonii Leszno
Koszykarze Rycerzy Rydzyna
Urodzeni w 1985